Bethmann-Hollweg (auch: Bethmann Hollweg) ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich von Bethmann Hollweg (1877–1933), deutscher Diplomat 
 Felix von Bethmann Hollweg (1824–1900), deutscher Politiker (Freikonservative Partei) und Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Joachim Albrecht von Bethmann-Hollweg (1911–2001), deutscher Eishockeyspieler
 Johann Jakob Bethmann-Hollweg (1748–1808), deutscher Bankier und Geschäftsmann
 Martha von Bethmann Hollweg (1865–1914), Ehefrau von Theobald von Bethmann Hollweg; erste Präsidentin des Deutschen Käuferbundes
 Moritz August von Bethmann-Hollweg (1795–1877), preußischer Jurist und Politiker (Wochenblattpartei)
 Theobald von Bethmann Hollweg (1856–1921), deutscher Politiker und Reichskanzler
 Theodor von Bethmann-Hollweg (1821–1886), deutscher Politiker (Deutsche Reichspartei) und Mitglied des preußischen Herrenhauses

Siehe auch: 
 Bethmann (Familie), seit dem 18. Jahrhundert in Frankfurt ansässige Bankiersfamilie 
 Bethmann 
 Hohlweg (Begriffsklärung) 
 Hollweg 
 Holweck 
 Holweg